Сидирохори (, катаревуса: Σιδηροχώριον, Сидирохорион, в превод желязно село) може да се отнася за:
 Авренбунар, на гръцки Сидирохори, село в Гърция, дем Суфлу, Източна Македония и Тракия;
 Демирли, на гръцки Сидирохори, село в Гърция, дем Кушница, Източна Македония и Тракия;
 Кеседжи чифлик, на гръцки Сидирохори, село в Гърция, дем Синтика, Централна Македония;
 Шестеово, на гръцки Сидирохори, село в Гърция, Егейска Македония, в дем Костур, Западна Македония.